

Наука
 Колайдер – пристрій, що прискорює та зіштовхує елементарні частинки.
 Колайдер (статистика) – змінна у статистиці.

Кінематограф
 Колайдер (фільм) – науково-фантастичний ірландсько-португальський фільм 2013 року.

Музика
 Колайдер (гурт) – панк-рок гурт, заснований у Нью-Йорку в 1997 році.
 Колайдер – четвертий студійний альбом канадського рок-музиканта Сема Робертса, випущений 2011 року.
 Колайдер – музичний альбом новозеландського рок-гурту Fur Patrol, випущений 2011 року.
 Колайдер – музичний альбом американського рок-гурту Картель, випущений 2013 року.

Інтернет
 Колайдер (вебсайт) – канал YouTube​, створений Стівом Вайнтраубом.